SNL (voetbalclub), een voetbalploeg uit Paramaribo (Suriname)
 Sint-Nicolaaslyceum, een middelbare school in Amsterdam
 Saturday Night Live, een amusementsprogramma van de Amerikaanse zender NBC